Toponímia:
 Darwin (Austràlia), capital del Territori del Nord d'Austràlia
 Darwin (Califòrnia), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Califòrnia
 Darwin (cràter), cràter d'impacte de la Lluna
 Darwin (Illes Malvines), petita ciutat de les illes Malvines
 Darwin (Minnesota), poble menut de Minnesota
 Darwin (Uruguai), petita localitat de l'Uruguai
 Illa Darwin, illa a l'arxipèlag de Galápagos
 Biografies:
 Charles Galton Darwin (Cambridge, 1887 – 1962), matemàtic
 Charles Robert Darwin, coautor de la idea de selecció natural i de la teoria de l'evolució
 Erasmus Darwin, metge i avi de Charles
 Emma Darwin (1808– 1896), esposa i cosina del naturalista anglès Charles Darwin
 George Darwin (1845-1912), astrònom i matemàtic anglès, fill del naturalista de Charles Darwin
 Leonard Darwin, fill de Charles Robert Darwin
 Robert Darwin (1766 – 1848), metge anglès, sobretot conegut per ser el pare del naturalista Charles Darwin
 Miscel·lània: 
 Apple Darwin, sistema operatiu de Mac OS X
 Bombardeig de Darwin, atac emprès per l'Imperi Japonès el 1942 contra Austràlia, acció significativa a la campanya del Pacífic de la Segona Guerra Mundial 
 Premis Darwin, premi irònic que pren el nom del creador de la teoria de l'evolució Charles Darwin
 Medalla Darwin-Wallace, guardó que la Societat Linneana de Londres atorga cada cinquanta anys, des del 1908
 Missió Darwin, proposta de missió espacial de l'ESA